Arachnidiidae är en familj av mossdjur. Arachnidiidae ingår i ordningen Ctenostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Arachnidiidae finns 27 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Arachnidiidae